Du grec ancien ἑφήμερος éphêmeros (« qui ne dure qu’un jour »).

Noms communs 

éphémère : nom commun des insectes éphéméroptères (Ephemeroptera).
éphémère : concept dans l'art contemporain.
 éphémères : nom donné aux tradescantia, aussi appelées « misères », plantes dont chaque fleur ne dure qu'un jour.

Pseudonyme 

Éphémère : nom d'artiste de François Larzem, auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse.

Titres 
L'Éphémère : revue de poésie et d'art (1967-1972)
 Éphémère, album de François Jeanneau sorti en 1977
 Éphémère, EP de Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye sorti en 2022

Voir aussi 

 Provisoire
 
 Magasin éphémère